Sezon 1950/1951 był drugim sezonem DDR-Oberligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w NRD.

Tabela

Zmiany nazw

Bibliografia 
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemieckiej Republice Demokratycznej
1950 w piłce nożnej
1951 w piłce nożnej
1950 w Niemieckiej Republice Demokratycznej
1951 w Europie